Gaio Licinio Crasso – politico romano
 Lucio Licinio Crasso – console e oratore romano
 Marco Licinio Crasso – politico e comandante militare romano
 Marco Licinio Crasso – politico romano, console nel 30 a.C.
 Marco Licinio Crasso Dive – politico romano, console nel 14 a.C.
 Marco Licinio Crasso – politico e questore romano
 Marco Licinio Crasso Frugi – politico e console romano
 Publio Licinio Crasso – politico e militare romano
 Publio Licinio Crasso – politico e militare romano, console nel 171 a.C.
 Publio Licinio Crasso – politico e militare romano, console nel 97 a.C.
 Publio Licinio Crasso Dive Muciano – pontefice massimo e console romano
 Publio Licinio Crasso Divite – politico romano